El término demostración puede referirse, en esta enciclopedia, a alguno de los siguientes conceptos:

 demostración matemática
 demostración automática
 demostración inválida
 demostración por inducción
 demostración por contraposición
 demostración por contraejemplo
 demostración en mercadotecnia
 teoría de la demostración
 demo (música)
 demostración militar

Enlaces externos